Scraper (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
scraper (voertuig), een grondverzetmachine
scrapen (web scraping), een computertechniek om informatie te vinden in webpagina's
scraper (leiding), installatie om leidingen voor bijvoorbeeld aardgas of olie van binnen te reinigen